

Biografia
Laureato in Filosofia con 110 e lode, ha svolto il praticantato all'Istituto per la Formazione al giornalismo (Ifg) di Urbino. Dopo varie esperienze nei quotidiani, Il Giornale, La Repubblica, L'Unità e Corriere della Sera, nel 1999 inizia a lavorare a Rcs Periodici. Nel 2019 diventa Direttore della rivista settimanale Visto, Visibilia editore. 

Appassionato scacchista, Seconda categoria nazionale e dotato di Elo Fide, ha scritto nel 2011 Scacchi: attrazione immortale, pubblicato da Aliberti, una serie di interviste a personaggi dello spettacolo e della cultura che amano giocare a scacchi, e che descrivono le emozioni e i valori fondanti di questo gioco

Nel 2021 è diventato addetto stampa della Federazione Scacchistica Italiana e direttore della sua rivista ufficiale, Scacchitalia

Note